Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Belgorod;
 Andreevka – villaggio (selo) della Repubblica Autonoma del Daghestan;
 Andreevka – villaggio (selo) del Territorio del Litorale (rajon Chasanskij);
 Andreevka – villaggio (selo) del Territorio del Litorale (rajon Jakovlevskij);
 Andreevka – insediamento di tipo urbano della oblast' di Mosca;
 Andreevka – insediamento della oblast' di Nižnij Novgorod (rajon Gaginskij);
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Nižnij Novgorod (rajon Sergačskij);
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Omsk;
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Orenburg (rajon Abdulinskij);
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Orenburg (rajon Adamovskij);
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Orenburg (rajon Akbulakskij);
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Orenburg (rajon Beljaevskij);
 Andreevka – insediamento della oblast' di Orenburg (rajon Gračëvskij);
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Orenburg (rajon Kurmanaevskij);
 Andreevka – insediamento della oblast' di Orenburg (rajon Sakmarskij);
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Orenburg (rajon Saraktašskij);
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Samara;
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Ul'janovsk (rajon Čerdaklinskij);
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Ul'janovsk (rajon Nikolaevskij);
 Andreevka – villaggio (selo) della oblast' di Voronež.